Benedek peut désigner :

Un prénom hongrois, porté notamment par :
 Benedek Fliegauf (1974-), cinéaste hongrois ;
 Benedek Virág (1752-1830), poète hongrois.

Un patronyme porté par :

 Barbara Benedek, scénariste américaine.
 Gábor Benedek (1927-), pentathlonien hongrois
 János Benedek (1944-), haltérophile hongrois
 Ludwig von Benedek (1804-1881), général autrichien.
 Therese Benedek (1892-1977), médecin et psychanalyste américaine
 Tibor Benedek (1972-2020), joueur de water-polo hongrois
 Tom Benedek, scénariste américain.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme